Calcinus är ett släkte av kräftdjur. Calcinus ingår i familjen Diogenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Calcinus